Алексе́й Ро́гов:
 Рогов, Алексей Гаврилович (1886—1950) — народный комиссар путей сообщения РСФСР.
 Рогов, Алексей Георгиевич (1913—1941) — военный лётчик, совершивший огненный таран, Герой Советского Союза.
 Рогов, Алексей Петрович (1915—1975) — полный кавалер ордена Славы.